Фынтай (丰台) — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР).
 Фынтай (凤台) — уезд городского округа Хуайнань провинции Аньхой (КНР).